Појам Молдавци се јавља као етноним или демоним.

Као етноним, појам Молдавци означава припаднике молдавског народа, у етничком смислу.

Као демоним, појам Молдавци такође може означаати:

 становнике савремене државе Молдавије
 становнике савремене покрајине Молдавије у Румунији
 становнике историјске кнежевине Молдавије 
 становнике чешког места Молдаве 
 становнике словачког места Молдаве

Види још 
 Молдавија (вишезначна одредница)